Bofill ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Bofill (* 1954), US-amerikanische R&B- und Jazz-Sängerin
 Ricardo Bofill (1939–2022), spanischer Architekt der Postmoderne